Platonov è un cognome russo

Astronomia
 3620 Platonov – asteroide della fascia principale

Persone
 Andrej Platonovič Platonov, pseudonimo di Andrej Platonovič Klimentov (1899-1951) – scrittore sovietico
 Ihor Platonov (1994) – scacchista ucraino
 Sergej Fëdorovič Platonov (1860-1933) – storico russo
 Vjačeslav Platonov (1939-2005) – allenatore di pallavolo e pallavolista sovietico, dal 1991 russo

Altro
 Platonov – dramma di Anton Čechov